Жигалин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жигалин, Андрей Владимирович — российский поэт.
 
 Жигалин, Вячеслав Владимирович (род. 1950) — советский фигурист.
 Жигалин, Николай Анатольевич (1911—1940-е) — советский футболист.
 Жигалин, Пётр Васильевич — Георгиевский кавалер; прапорщик;.